Spore è l'equivalente in lingua inglese della parola "spora"

Musica
Spore – antologia dei Marlene Kuntz del 2001
Spore – album in studio di Vidna Obmana del 2003

Videogiochi
Spore – gioco d'azione del 1987
Spore – avventura testuale e gioco d'azione del 1991
Spore – simulatore di vita del 2008